Мелька́рт, Мелике́рт (от , эллинизированое , milk-qart — «царь города») — в финикийской религии и мифологии — бог-покровитель мореплавания и города Тира, отождествлявшийся греками как с Гераклом, так и с Гелиосом. Согласно Филону Библскому считался сыном Демарунта (Зевса) и Астарты. Иногда Мелькарт изображался восседающим на гиппокампе.

Легенды
Мелькарту приписывается смерть от Тифона (Мот) и последующее воскрешение, которое осуществил Эшмун. Отсюда его аналогии с такими воскресающими богами как Осирис и Адонис. 

Подобно греческому Гераклу Мелькарту приписывались ряд подвигов: сражение с семиглавым драконом, борьба со львом, поединок с великаном, путешествие в загробный мир. По характеру деяний Мелькарт сопоставляется с Гильгамешем.

Культ
Мелькарт почитался в Тире, Фасосе и в Гадесе. Считалось, что «тирийский Геракл» был похоронен в Испании. В двуязычной надписи с Мальты имя Мелькарт переведено как Геракл-архегет.

Согласно Менандру Эфесскому, тирский храм Мелькарта воздвиг финикийский царь Хиром. Геродот упоминает своё посещение тирского храма Мелькарта, называя его храмом Геракла Тирского.

Топонимика
Финикийцы также называли колоннами Мелькарта Гибралтар, откуда, вероятно, и произошло его греческое название Геркулесовы столпы. Есть легенда, как его статуя приплыла на плоту из Тира в Эрифры.

Галерея

См. также 
 Меликерт

Примечания

Ссылки
 Циркин Ю.Б. Мифология Мелькарта // Античный мир и археология. Вып. 3. Саратов, 1977.

Ближний Восток в древнегреческой мифологии
Боги по алфавиту
Западносемитские боги